Ахма́дов () — чеченская фамилия.

Известные носители 
 Ахмадов, Апти Адланович (1961—2000) — чеченский полевой командир. 
 Ахмадов, Аслан (род. 1973) — российский продюсер, фотограф и художник.
 Ахмадов, Джамбулат Жамалайлович (род. 1990) — белорусский самбист.
 Ахмадов, Зелимхан Адланович (1975—2002) — чеченский сепаратист, бригадный генерал.
 Ахмадов, Ильяс Хамзатович (род. 1960) — сепаратист, министр иностранных дел Ичкерии.
 Ахмадов, Мохмад Исаевич (род. 1972) — чеченский российский политик, член Совета Федерации.
 Ахмадов, Мохмад-Эми Исаевич (род. 1974) — чеченский управленец, руководитель отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республике.
 Ахмадов, Муса Магомедович (род. 1956) — чеченский писатель, поэт и драматург.
 Ахмадов, Дауд Дабаевич (1944—2004) — чеченский военный и государственный деятель, бригадный генерал ЧРИ.
 
 Ахмадов, Ризван Адланович (1957—2002) — чеченский полевой командир.
 Ахмадов, Шарип (род. 1969) — турецкий дзюдоист.
 Ахмадов, Шарпудин Бачуевич (1941—2016) — советский и российский чеченский историк.
 Ахмадов, Шахид Саидович (род. 1959) — заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики.
 Ахмадов, Хусейн Сайдалиевич (род. 1950) — политический деятель, Председатель Временного ВС ЧИАССР, государственный секретарь Чеченской Республики Ичкерия.
 Ахмадов, Хута Адланович — чеченский полевой командир.
 Ахмадов, Явус Зайндиевич (род. 1949) — российский и чеченский историк, политический деятель.

 Ахмадова, Хава Лолиевна (род. 1971) — чеченская актриса, режиссёр и телеведущая, поэтесса, певица.

См. также 
 Ахметов
 Ахмедов
 Ахматов